Burde est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, scientifique politique et professeure américaine
Richard John Burde (1871-1954), homme politique canadien en Colombie-Britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme